Résultats détaillés de l’édition 2004 du tournoi de tennis professionnel Open d'Australie qui est disputée du 19 janvier au .

Faits marquants 
 Justine Henin et Roger Federer, vainqueurs des simples dames et messieurs, reçoivent chacun 1,2 million de dollars australiens.
 Pour la première fois depuis l'US Open 1995 (avec Agassi, Becker, Courier et Sampras), tous les demi-finalistes du simple messieurs sont des vainqueurs de tournois du Grand Chelem.
 Andre Agassi dépasse Pete Sampras au nombre de matchs gagnés en Grand Chelem : 206 contre 203. Agassi devient le  d'une hiérarchie dominée par Jimmy Connors (233) et Ivan Lendl (222).
 Grâce à Fabiola Zuluaga, la Colombie voit pour la première fois un de ses représentants accéder au stade des demi-finales en Grand Chelem.
 Patty Schnyder, numéro un suisse depuis la retraite de Martina Hingis, atteint la première demi-finale de sa carrière en Grand Chelem.
 Le tournoi voit la  consécutive de Kim Clijsters en finale. C'est la  que cela arrive depuis le début de l'ère Open (en 1968).

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Têtes de série

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Site de l'ATP

Navigation 

2004
Australie
Australie
Australie
Tennis en janvier 2004
Tennis en février 2004